Kläden (doorverwijspagina)
 clade (meervoud: claden), een begrip in de biologische afstammingsleer, ook gespeld als klade